Cuptoare se poate referi la:

 Cuptoare (Cornea), Caraș-Severin
 Cuptoare (Reșița), Caraș-Severin